Zhifang är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Gansu, i den nordvästra delen av landet, omkring 300 kilometer sydost om provinshuvudstaden Lanzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Zhifang är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Paosha,  km öster om Zhifang. Trakten runt Zhifang består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Gansu
WP:Projekt Kina